Подунавие може да се отнася за:

 Подунавие, географски регион в Сърбия;
 Подунавие, нова административна единица в Сърбия;